Das German Darts Championship 2019 war ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurde vom 29. bis 31. März 2019 zum achten Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es war das zweite Event der European Darts Tour 2019, welche im Rahmen der Pro Tour 2019 durchgeführt wird. Austragungsort war erneut die Halle 39 in Hildesheim.

Dem Engländer James Wade gelang im Achtelfinale ein Nine dart finish gegen Darren Webster, welcher die Partie dennoch für sich entscheiden konnte. Den Turniersieg sicherte sich der Nordire Daryl Gurney, der sich im Finale mit 8:6-legs gegen den Engländer  Ricky Evans durchsetzte.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeld ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Michael van Gerwen
  Ian White
  Peter Wright
  James Wade
  Mensur Suljović
  Adrian Lewis
  Rob Cross
  Gerwyn Price
  Jonny Clayton
  Daryl Gurney
  Joe Cullen
  Dave Chisnall
  Darren Webster
  Jermaine Wattimena
  Stephen Bunting
  James Wilson

Sieger des UK Qualifier
  Mervyn King
  Martin Atkins
  Ricky Evans
  Steve Beaton
  Dave Prins
  Luke Humphries
  Andrew Gilding
  Jamie Hughes
  Josh Payne
  Mickey Mansell
  Mark Dudbridge
  Scott Taylor
  Simon Stevenson
  Nathan Aspinall
  Andy Boulton
  Robert Thornton
  Keegan Brown

Sieger des European Qualifier
  Tytus Kanik
  Mario Robbe
  Dimitri Van den Bergh
  Ron Meulenkamp
  Gabriel Clemens
  Madars Razma

Sieger des West & South Europe Qualifier
  Diogo Portela
  Mike De Decker

Sieger des Host Nation Qualifier
  Kevin Knopf
  Mike Holz
  Maik Langendorf
  Steffen Siepmann
  Jyhan Artut

Nordic & Baltic Qualifier
  Kim Viljanen

East Europe Qualifier
  Boris Kolzow

Turnierverlauf

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2019
European Darts Tour 2019
Dartwettbewerb in Hildesheim